Э́млонг () — фамилия. Известные носители:

 Эмлонг, Джозеф (1936—2019) — американский гребец.
 Эмлонг, Томас (1935—2009) — американский гребец.